Rogowskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Rogowskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Rogowskaja (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Rogowskaja (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Rogowska (Begriffsklärungsseite)
 Rogowski (Begriffsklärungsseite)